Le tome est, en langage bibliographique, la division logique d'un ouvrage, que l'auteur a voulu significative, par opposition au volume, qui est une division physique.
 La tome (autre graphie : tomme) est une masse de caillé pressé non affiné.
 La tome des Bauges est une des variétés de tome des Alpes
 Tome (1957-2019), est le pseudonyme d'un scénariste de bande dessinée franco-belge, qui a travaillé sur Spirou et Fantasio et a créé Le Petit Spirou.
 Tome est une ville du Japon.
Un autre nom de Constanța
 ToME est un jeu vidéo.

Voir aussi